

Фамилия 
 Хини, Сара (род. 1970) — британская журналистка и телеведущая.
 Хини, Том (1898—1984) — новозеландский и американский боксёр.
 Хини, Шеймас (1939—2013) — ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Топоним 
 Хини — село, Хунзахский район Дагестана.

См. также 
 Хеньи